

Localidades 

 Quincy (Califórnia)
 Quincy (Flórida)
 Quincy (Illinois)
 Quincy (Massachusetts)
 Quincy (Michigan)
 Quincy (Ohio)
 Quincy (Washington)

 Quincy (Cher)

Outros 
 Quincy (Bleach), uma raça do anime Bleach

Desambiguação
Desambiguações de topônimos